Алан Засеев:
 Засеев, Алан Аланович (1993) — российский борец.
 Засеев, Алан Христофорович (род. 1982) — российский футболист.